OW Большой Медведицы () — одиночная переменная звезда в созвездии Большой Медведицы на расстоянии приблизительно 6696 световых лет (около 2053 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +12,69m до +12,26m.

Характеристики 
OW Большой Медведицы — пульсирующая переменная звезда типа RR Лиры (RRC).

Примечания